Брюнетт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брюнетт, Фритци (1890—1943) — американская актриса, снимавшаяся в кино на протяжении тридцати лет.
 Брюнетт, Эндрю (род. 1973) — профессиональный канадский хоккеист.